Ніязимбетов Адільбек Сабітович (каз. Әділбек Сәбитұлы Ниязымбетов, 19 травня 1989) — казахський боксер, олімпійський медаліст.
 Ніязимбетов Болат Кенесбекович (каз. Болат Кеңесбекұлы Ниязымбетов, нар. 19 вересня 1972) — казахський боксер-любитель, бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року, призер Азії та Азійських ігор.